Norges demografi övervakas av myndigheten Statistisk sentralbyrå. Norges befolkning var 5 391 369 den 1 januari 2021, vilket gör landet till det 28:e folkrikaste landet i Europa efter Slovakien, liksom det 118:e mest folkrika landet i världen. Den summerade fruktsamheten var 1,48 barn per kvinna år 2020, vilket är långt under ersättningsgraden på 2,1.

Norge uppnådde fem miljoner invånare den 19 mars 2012 enligt Statistisk sentralbyrå.

Befolkningsstatistik
Norges totala befolkning var 1 januari 2017 5 258 317. SSB angav att Norges befolkning passerade 5 000 000 19 mars 2012.

Befolkningstillväxt år 2012
Norge:1,3%

Nordnorge:0,8%
Sørlandet:1,2%
Østlandet:1,3%
Trøndelag:1,4%
Vestlandet:1,5%

Befolkningsstatistik sedan 1900 
Uppgifterna kommer ifrån Statistisk sentralbyrå, som sammanfattar all officiell statistik i Norge.

Total fertilitet
Norge har en av Europas högsta fertilitet. Norska kvinnor födde så många som 4,6 barn i genomsnitt i slutet av 1800-talet; och mer än 10 barn var inte ovanligt. Senare har siffran sjunkit drastiskt, från 2,7 under sena 1960-talet till 1,6 i början var 1980-talet. Idag är dock siffran på 1,9.

1,88 födda/kvinna (2011 est)

Fertiliteten för norska medborgare efter födelseland år 2004: Norge (1,8), Somalia (4,4), Irak (4,3), Marocko (3,6), Pakistan (3,2), Turkiet (2,3), Iran (1,6), Vietnam (2,0), Sri Lanka (2,7), Indien (1,8) och Bosnien och Hercegovina (1,7)

Etnicitet

Etniskt sett är invånarna i Norge huvudsakligen norrmän som är av nordgermanskt ursprung, även om det finns platser där ursprungsbefolkningen, samerna lever. Samerna kom till Norge från kontinentaleuropa via Finland för cirka 8 000 år sedan. De nationella minoriteterna i Norge är resandefolket, romer, judar, kväner och även en liten grupp av finländare.

Under de senaste årtionden har Norge fått en allt större grupp av invandrare, gästarbetare och asylsökare från olika delar av världen. Norge har haft en stadig inflyttning av människor från Sydasien (och då främst från Pakistan och Sri Lanka), Östasien (och då främst från Kina), Sydostasien (t.ex. från Filippinerna ), Östeuropa (t.ex. från Ryssland), Sydeuropa (t.ex. från Grekland, albaner från Kosovo och från före detta Jugoslavien), Mellanöstern (och då främst folk från Irak, Palestina, Somalia, Turkiet och Marocko) och från Latinamerika. Efter att ett flertal östeuropeiska länder gick med i EU 2004 har ett ökat antal människor sökt sig till Norge från framförallt Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Enligt en studie från 2012 säger att 86,2% av Norges befolkning har minst en förälder född i Norge och att det finns fler än 660 000 invandrare inkluderat 110 000 andragenerations invandrare födda i Norge.

Av dessa 660 000 invandrare har:
 335 000 (51%) Västerländsk bakgrund (Australien, Nordamerika eller Europa).
 325 000 (49%) har icke-västerländsk bakgrund (t.ex. från mellanöstern, Afrika eller Asien).  

År 2012 hade av 660 000 invandrare, 407 262 norskt medborgarskap (62,2%).

Invandrare är representerade i alla norska kommuner. Kommunen med högst andel invandrare 2012 var Oslo (26%), Drammen (18%) och Stavanger (16%).  Enligt Reuters, är Oslo Europas snabbast växande stad tack vare invandring. Under senare år har invandring stått för nästan all befolkningsökning. År 2011 var 16% av alla nyfödda barn av invandrarbakgrund.

År 2012 visade en officiell undersökning att en kvot av Norges totala befolkning är antingen födda utanför Norge, eller har en eller två föräldrar födda utomlands eller har en eller fler far- eller morföräldrar födda utomlands är 1 100 000 eller 21,9% av Norges totala befolkning.

Samma undersökning från 2012 visade att 86,2% av befolkningen är etniska norrmän och att fler än 660 000 (13,2%) är invandrare och deras ättlingar (110 000 är andragenerations invandrare födda i Norge)

Trostillhörigheter
Den lutherska Norska kyrkan är den före detta statskyrkan och en avsevärd majoritet är fortfarande medlemmar i kyrkan. Andra religioner och då framförallt islam och katolicism har tack vare religionsfrihet och en stor invandring ökat i betydelse. Olav den helige är Norges skyddshelgon.

The World Factbook demografiska statistik 
Följande demografiska statistik kommer ifrån The World Factbook.

Population
19 mars 2012: 5 000 000

1860: 1 583 525
1910: 2 376 952
1960: 3 570 554
2010: 4 858 199
2060?: 7 032 687

Åldersstruktur

(2011 est.) 
0–14 år: 18,8%  (män 472 060; kvinnor 449 649) 
15–64 år: 66,2%  (män 1 662 852; kvinnor 1 593 501) 
65 år eller äldre: 15,0%  (män 325 937; kvinnor 416 306)

Historisk åldersstruktur
(1860 est.) 
0–14 år: 35,9% (män 288 510; kvinnor 280 249) 
15–64 år: 58,0% (män 446 391; kvinnor 472 405) 
65 år eller äldre: 6,1% (män 42 130; kvinnor 53 840)

(1910 est.) 
0–14 år: 35,0% (män 423 253; kvinnor 408 204) 
15–64 år: 57,3% (män 640 835; kvinnor 722 443) 
65 år eller äldre: 7,7% (män 82 312; kvinnor 99 905)

(1960 est.) 
0–14 år: 26,0% (män 476 748; kvinnor 452 559) 
15–64 år: 63,0% (män 1 125 525; kvinnor 1 123 206) 
65 år and over: 11,0% (män 175 485; kvinnor 214 184)

(2010 est.) 
0–14 år: 18,9% (män 470 253; kvinnor 447 472) 
15–64 år: 66,2% (män 1 641 821; kvinnor 1 575 980) 
65 år eller äldre: 14,9% (män 314 678; kvinnor 407 995)

(2060 est.) 
0–14 år: 17,4% (män 628 729; kvinnor 596 683) 
15–64 år: 58,7% (män 2 114 792; kvinnor 2 016 030) 
65 år eller äldre: 23,9% (män 805 111; kvinnor 871 342)

Medianålder
(2010 est.) 
total: 39,7 år 
män: 38,8 år 
kvinnor: 40,5 år

Urbanisering
(2011 est.) 
urbaniserad befolkning: 79,2% av den totala befolkningen
(2005-10 est.) 
Urbaniseringsgrad: 0,7%

Könsfördelning
(2004 est.)
vid födelse: 1,05 män per kvinna 
under 15 år: 1,05 män per kvinna 
15–64 år: 0,83 män per kvinna 
65 år eller äldre: 0,72 män per kvinna 
hela befolkningen: 0,98 män per kvinna

Spädbarnsdödlighet
(2005)
totalt: 3,1 dödsfall per 1 000 födslar 
män: 3,3 dödsfall per 1 000 födslar 
kvinnor: 2,9 dödsfall per 1 000 födslar

Förväntad livslängd vid födsel 
(2010) 
hela befolkningen: 81,04 år 
män: 78,85 år 
kvinnor: 83,15 år

Språk
Se artikel: Nordiska språk

Officiella språk
Norska (Bokmål och nynorska). Fem uraliska språk – Finska, Sydsamiska, Lulesamiska, Nordsamiska och Kvänska är officiella minoritetsspråk i vissa kommuner.

Se även 
Norge

Referenser 

Norges geografi
Norges samhälle
Europas demografi